Palacio Ortiz Basualdo puede referirse al edificio:

 Actual Embajada de Francia en la Argentina
 Residencia lujosa que existió frente a la Plaza San Martín, en Buenos Aires